Crișana poate fi:

 Crișana, provincie istorică situată pe teritoriile României  și Ungariei
 Regiunea Crișana a fost o diviziune administrativ - teritorială din Republica Populară Română
 Crișana (ziar), ziar local din Oradea
 Crișana Oradea, club sportiv din România
 Strada Crișana din Chișinău

Vezi și 
 Criș (dezambiguizare)
 Crișan (dezambiguizare)
 Crișeni (dezambiguizare)

Toponime românești